Боксер може бити:

 Боксер (спортиста), спортиста који се бави боксом
 Боксер (пас), раса паса
 Боксер (оружје) 
 Боксер мотор, тип мотора, цилиндри су хоризонтални и директно супростављени.
 Боксер (текст едитор)
 Боксер (филм из 2010)